51:
 51 год
 51 (число)
 51 (фильм)